Thil puede referirse a: 

 Thil, comuna de Ain (Francia); 
 Thil, comuna de Aube (Francia); 
 Thil, comuna de Alto Garona (Francia); 
 Thil, comuna de Marne (Francia); o
 Thil, comuna de Meurthe y Mosela (Francia).